

Persone 
 Jellybean – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jellybean – musicista, produttore discografico e disc jockey statunitense

Altro 
 Jelly bean – caramelle statunitensi
 Jelly Bean – racconto breve di Francis Scott Fitzgerald del 1920
 Android Jelly Bean – versione del sistema operativo Android